Paysandú puede referirse a:
Lugares

 Paysandú, departamento situado en el litoral oeste del país.
 Paysandú, ciudad uruguaya, capital del departamento homónimo.
 Chacras de Paysandú, localidad rural del Departamento de Paysandú.
 Nuevo Paysandú, suburbio de Paysandú.
 Puente Paysandú-Colón, denominación informal del Puente General Artigas.

Deportes
 Paysandú Bella Vista, club de fútbol uruguayo de la ciudad de Paysandú. Actualmente juega en la Liga Departamental de Fútbol de Paysandú.
 Paysandú Fútbol Club, club de fútbol uruguayo de la ciudad de Paysandú. Actualmente no disputa ningún campeonato organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol.

 Paiçandu - municipio del estado del Paraná.

Historia
 Sitio de Paysandú, suceso de la Invasión brasileña de 1864.
Deportes
 Paysandu Sport Club''', club de fútbol brasileño.